Спо́ров — русская фамилия.

Известные носители:
 Споров, Борис Фёдорович (род. 1934) — русский писатель
 Споров, Вячеслав Яковлевич (1906—1974) — советский государственный деятель